Abdallah Triki (né en 1953), homme politique et financier tunisien ;
 Abdelhamid Triki (né en 1948), homme politique tunisien ;
 Ali Triki (1938-2015), homme politique libyen ;
 Fathi Triki (né en 1947), philosophe tunisien ;
 Jamal Triki (né en 1979), footballeur marocain ;
 Mohamed Triki (1899-1998), chef d'orchestre et compositeur tunisien ;
 Nabil Triki, homme d'affaires, syndicaliste et homme politique tunisien ;
 Rachida Triki (née en 1949), philosophe tunisienne ;
 Smahi Triki (né en 1967), footballeur marocain ;
 Zineb Triki (née en 1980), actrice française.
Patronyme arabe
Patronyme tunisien